Der Ausdruck Drakkar bezeichnet:
 einen Schiffstyp, der von den Wikingern hauptsächlich für militärische Zwecke verwendet wurde, wobei der Begriff „Drakkar“ nicht altnordischen Ursprungs ist und in der Wikingerzeit nicht bekannt war, siehe Langschiff
 ein deutsches Plattenlabel, siehe Drakkar Entertainment
 eine belgische Power- und Speed-Metal-Band, siehe Drakkar (belgische Band)
 eine italienische Power-Metal-Band, siehe Drakkar (italienische Band)
 ein zerstörtes Gebäude durch und Synonym für den Anschlag auf den US-Stützpunkt in Beirut 1983